Дмитрий Юрьевич Усачев (; 20 февраля 1988) — белорусский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Начинал карьеру в «Витебске», где играл за дубль. В первой половине 2009 года был отдан в аренду в «Славию-Мозырь», а в 2010 году перешёл в гомельский «ДСК».

В начале 2011 года вновь оказался в «Славии», которой помог выиграть Первую лигу. В сезоне 2012 редко появлялся на поле.

В январе 2013 перешёл в «Гранит». Играл в основе микашевичского клуба на позиции флангового защитника.

В январе 2014 года вернулся в «Витебск». Помог витебскому клубу вернуться в Высшую лигу по итогам сезона 2014, но по окончании сезона покинул «Витебск». Сезон 2015 начал в составе «Оршы», которая вышла в Первую лигу. По окончании сезона 2016 года покинул команду и завершил карьеру.

Статистика

Достижения 
 Чемпион Первой лиги Белоруссии: 2011

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «ДСК-Гомель»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Орша»